Västersttjärn kan syfta på:
Västersttjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun
Västersttjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun